Schmaus ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Schmaus (1901–1970), deutscher Slawist und Balkanologe

 Cornelia Schmaus (* 1946), deutsche Schauspielerin
 Johann Schmaus (1879–1933), deutscher Gewerkschafter, Opfer der Köpenicker Blutwoche
 Leonhardus Schmaus, österreichischer Arzt
 Margarete Schmaus (1903–1988), österreichische Kindergartenpädagogin
 Marion Schmaus (* 1969), deutsche Germanistin
 Michael Schmaus (1897–1993), deutscher katholischer Theologe
 Sebastian Schmaus (* 1983), deutscher rechtsextremer Politiker
 Willibald Schmaus (1911–1979), deutscher und österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Schmauß
 Hospiz (Brauch)